est une expression anglaise signifiant « le royaume ». Elle peut faire référence à :

 , oratorio d'Edward Elgar créé en 1906 ;
 , titre anglais de L'Hôpital et ses fantômes (), mini-série danoise diffusée du  au  sur DR1 ;
 , titre original du Royaume, film de Peter Berg sorti en 2007 ;
 , clan de catcheurs évoluant à la Ring of Honor.

Voir aussi